Rebecka Martinsson – personaggio dei romanzi di Åsa Larsson
 Rebecka Martinsson – serie televisiva svedese basata sui romanzi